The Law's Decree – film del 1914 diretto da Harry Solter
 The Law's Decree – film del 1915 prodotto dalla Essanay